Алексáндер Э́берхардт Гáуланд (, род. , Хемниц, Германия) — германский политик. Совместно с Алисой Вайдель ведущий кандидат от евроскептической партии Альтернатива для Германии на парламентских выборах 2017 года.

Биография 
Александр Гауланд родился 20 февраля 1941 года в городе Хемниц. Имя Александр получил в честь русского императора.

В 1970 году защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора права.

Политическая карьера 
Гауланд был членом партии ХДС. В течение 15 лет являлся близким сотрудником Вальтера Вальмана, который был обер-бургомистром во Франкфурте-на-Майне, федеральным министром по охране окружающей среды, премьер-министром в земле Гессен.

После того как Вальман в 1991 году проиграл выборы в ландтаг, Гауланд стал редактором газеты «Märkische Allgemeine» в Потсдаме, которая в то время принадлежала издательской группе «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Одновременно активно выступал как публицист в ведущих изданиях.

Более трёх лет является заместителем председателя партии Альтернатива для Германии (АдГ). В 2014 избран депутатом ландтага Бранденбурга по партийному списку, был председателем депутатской фракции АдГ.

Выступает за отмену санкций против России.

Высказывания 
Гауланд известен своими высказываниями, вызывающими широкие протесты. К ним относится тезис, что немцы уже достаточно разобрались со своей историей, связанной с национал-социализмом, и что под этой темой должна быть подведена черта. Также он заявил, что, несмотря на преступность системы, миллионы немецких солдат доблестно выполняли свой долг и поэтому у современных немцев должно быть право ими гордиться. По его словам, он не испытывает стыда за преступления немецкого народа, так как ни сам, ни его предки не были с этим связаны лично. В то же время, Гауланд считает возможным и нужным гордиться достижениями немцев за их тысячелетнюю историю.

Примечания

Ссылки 
 Три жизни Александра Гауланда. // «ИноСМИ».

Политики Германии
Персоналии по алфавиту
Члены Христианско-демократического союза Германии
Члены партии «Альтернатива для Германии»
Члены бундестага Германии от Бранденбурга